Ла́мберг () — немецкая фамилия.

Фамилия 
 Ламберг, Адам (род. 1984) — американский актёр.
Ламберг, Йозеф Доминикус фон (1680—1761) — немецкий кардинал.
 Ламберг, Франц Йозеф фон (1637—1712) — австрийский государственный деятель. 
 Ламберг, Франц Филипп (1791—1848) — австрийский генерал, убийство которого послужило началом Венгерского восстания 1848—1849 годов.

 Ламберг-Ског, Карин (род. 1961) — шведская лыжница, призёрка чемпионата мира.

Топоним 

 Ламберг — посёлок в Сортавальском районе Карелии на острове Риеккалансари.